Korotyński – polskie nazwisko, żeńska odmiana tego nazwiska to: Korotyńska. Znani ludzie noszący to nazwisko:

 Bruno Wincenty Korotyński – polski dziennikarz i kolekcjoner
 Elwira Karataj-Korotyńska – polska literatka, pisarka, poetka i tłumaczka
 Henryk Korotyński – polonista, dziennikarz, działacz społeczno-polityczny
 Ludwik Stanisław Korotyński – polski pisarz i dziennikarz
 Wanda Korotyńska – polska powieściopisarka
 Wincenty Korotyński – polski pisarz, poeta i dziennikarz
 Władysław Rajnold Korotyński – polski literat i dziennikarz